Flying B Ranch Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Flying B Ranch Airport (Kalifornien)
 Flying B Ranch Airport (Florida)
 Flying B Ranch Airport (Illinois)
 Flying B Ranch Airport (Bisque County, Texas)
 Flying B Ranch Airport (Ellis County, Texas)